Neige (forme de précipitations) peut faire référence à :

Titres d'œuvre 

 Neige, roman de Maxence Fermine, paru en 1999 ;
 Neige, roman d'Orhan Pamuk, paru en 2002 ;
 Neige, série de bandes dessinées de Didier Convard et Christian Gine en parution depuis 1987 ;
 Neige, film de Jean-Henri Roger et Juliet Berto, sorti en 1981 ;
 Neige, court métrage d'Ivana Sebestova en 2013 ;
 Neige, téléfilm français réalisé en 2022.

Personnages 
 Blanche-Neige, personnage des contes des frères Grimm ;
 Dans la mythologie grecque la neige est personnifiée sous les traits de Chioné, fille de Borée.

Expressions 
 « blanc comme neige », au sens propre (couleur) ou figuré (innocence) ;
 « cheveux de neige », cheveux blancs ;
 « fondre comme neige au soleil », disparaître rapidement ;
 « les neiges d'antan », celles de l'an passé, donc une chose oubliée ;
 Neige de lait, ancien nom de la crème fouettée.

Toponymie 
Rivière des Neiges, un affluent de la rivière Montmorency, coulant dans la MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, au Québec, Canada.

Divers 
 Neige, « cocaïne », en argot ;
 Neige, « bruit blanc » sur un écran de télévision, dans le langage familier ;
 Neige, nom de scène du musicien Stéphane Paut.

Variantes linguistiques 

  (allemand)
  (anglais)
  (espagnol)

Voir aussi 
 
 
 Neige carbonique, forme solide du dioxyde de carbone (CO2)
 Neige de juin (« Serissa foetida »), rubiacée de Chine du sud et de l'Asie du sud-est
 Œufs à la neige, blancs d'œufs battus et pochés, servis avec une crème

Notes et références